Marto est notamment un nom propre portugais qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Antonio dos Santos Marto (1947-), un prêtre catholique portugais ;
 François Marto (1908-1919) un des trois pastoureaux qui disent avoir vu la Vierge à la Cova da Iria en 1917 ;
 Jacinthe Marto, sœur du précédent (1910-1920), une des trois pastoureaux qui disent avoir vu la Vierge à la Cova da Iria en 1917 ;

Pseudonyme 
 Marto ou Marto Napoli ou Le Maître du Monde, de son vrai nom Martin Castonguay, animateur de radio de Québec.

Personnages de fiction 
 les Frères Marto, une espèce de tortues fictives dans la série de jeux vidéo Mario de 1985.

Voir aussi 
 

Patronyme portugais